Le Pacte (titre original : Fire with Fire) est une trilogie de romans pour adolescents des écrivains américains  et Jenny Han parus à l'origine chez l'éditeur Simon & Schuster. Le premier tome Vengeances (Burn for Burn) paraît en 2013, le deuxième Mensonges (Fire with Fire) en 2014 et le dernier Trahisons (Ashes to Ashes) en 2015. 

C'est la maison d'édition Panini Books qui les publie en français dans sa collection Scarlett.

Synopsis 
Les grandes filles ne pleurent pas... Elles se vengent.

Lillia n'a jamais eu de problème avec les garçons. Jusqu'à cet été, quand l'un d'eux est allé trop loin. Pas question de laisser la même chose arriver à sa petite sœur. 

Kat en a assez des rumeurs, des insultes, des blagues cruelles. Tout cela est dû à une seule personne - son ex-meilleure amie - et elle est prête à lui faire payer. 

Il y a quatre ans, Mary a quitté l'île de Jarre à cause d'un garçon. Mais elle n'est plus la même fille. Et elle est prête à lui prouver.

Trois filles différentes qui veulent la même chose : une douce, douce revanche. Et elles ne s'arrêteront pas jusqu'à ce que chacun y goûtent.

Résumé 
Lillia, Kat et Mary sont toutes trois élèves au lycée de Jar Island.

Si Lillia est bien intégrée et considérée comme une "célébrité" de l'établissement, ce n'est pas le cas des deux autres. Kat s'est retrouvée marginalisée après s'est disputée avec Rennie tandis que Mary revient sur l'île après une longue absence et, depuis, tout le monde l'a oubliée.

Néanmoins, les événements vont leur permettre de se rapprocher. En effet, elles ont toutes une revanche à prendre sur des élèves du lycée. Kat en veut à Rennie de la calomnier et de faire courir des rumeurs mensongères sur son compte. Lillia cherche aussi à se venger de Rennie à la suite d'un événement l'ayant traumatisée l'année précédente. Quant à Mary, elle porte à Reeve Tabatsky une haine féroce après qu'il l'ait ridiculisée plusieurs années plus tôt.

Elles vont alors élaborer un plan leur permettant de se venger. Si au départ les représailles sont plutôt inoffensives, la situation va vite leur échapper lorsque le bal de fin d'année tourne au drame. Dès lors, elles devront tenter par tous les moyens de conserver leur secret pour ne pas s'exposer à leur tour à la vengeance des autres et même à de possibles poursuites judiciaires.

Qui plus est, la vie privée des trois filles ne manquera pas d'être affectée par les événements.

Le cadre 
L'histoire se déroule principalement sur l'île de Jar Island, non loin de Boston.

Autrefois peu peuplée, l'île a connu un développement spectaculaire, notamment dû à l'afflux de touristes pendant la saison estivale et l'arrivée de riches particuliers. Ainsi, se côtoient à Jar Island des familles originaires de l'île et des "nouveaux venus" très aisés dont par exemple la famille Cho.

Jar Island abrite un lycée secondaire, un poste de police ainsi qu'un hôpital.

L'île possède également une association, Le comité de préservation de Jar Island, dont la fonction est de préserver la beauté de Jar Island, ce qui passe par l'entretien et la préservation des espaces naturels mais aussi la sauvegarde des maisons considérées comme ayant une valeur historique.

La liaison avec le continent se fait grâce à un réseau de ferry qui partent de tôt le matin à tard le soir.

Personnages principaux

Lillia Cho 
Lillia Cho est une asio-américaine d'origine coréenne aux longs cheveux noirs et aux fins yeux bridés de la même couleur.

Elle est l'aînée de la famille Cho et a une petite sœur, Nadia. Sa famille est particulièrement aisée : son père est médecin et chercheur dans le domaine de la lutte contre le cancer et sa mère - Grace - était une ancienne mannequin et décoratrice d'intérieur qui s'occupe aujourd'hui de ses deux enfants. Habituée à vivre très confortablement, elle est toujours très bien habillée et considérée comme une des plus belles filles du lycée. C'est également une excellente élève amenée à intégrer une prestigieuse université à Boston.

Membre de l'équipe des cheerleaders de l'école, elle est amie avec Rennie Holtz qui en est aussi membre. Toutefois, les événements vont progressivement les pousser d'abord à s'éloigner, à devenir rivales puis carrément ennemies. Pendant ce temps elle se rapproche de Mary et de Kat avec qui elle s'allie pour mener à bien ses projets de vengeance.

Lillia est aussi passionnée d'équitation et possède un cheval répondant au nom de Phantom. Sa voiture est décrite comme "une petite Audi argentée" sans que le modèle ne soit précisé.

Kat Debrassio 
Katherine Debrassio est une belle brune aux cheveux mi-longs et aux yeux marron.

Elle est la fille cadette d'une famille de la classe moyenne et son grand frère Patrick est à l'université où il suit en dilettante des cours de gestion commerciale. Sa mère est morte des suites d'un cancer. Son père sculpte des kayaks pour des clients fortunés.

Kat est une fille au caractère particulièrement bien trempé. Débrouillarde, c'est une fille autonome et d'une très grande force de caractère qui s'occupe beaucoup de la maison depuis le décès de sa mère. En revanche, en privé, c'est une fille sensible et encore fragile. Malgré des disputes liées au caractère dilettante de son frère, elle est très attachée à lui. De même, elle a énormément besoin de l'affection de son père.

Néanmoins, elle commence à ne plus supporter de vivre sur Jar Island tant les problèmes et les différents avec les personnes qui y vivent la minent. Son rêve est de partir étudier à l'université d'Oberlin et de ne plus revenir sur Jar Island.

Mary Zane 
Elizabeth Mary Donovan Zane de son nom complet - mais tout le monde l'appelle Mary - est une grande blonde à la peau pâle et aux yeux doux. Ses deux amies la trouvent très jolie.

Sept années plus tôt, elle allait à l'école sur le continent, à la Belle Harbor Montessori, et faisait tous les jours la navette en ferry jusqu'à Jar Island où elle habite encore. Au cours de ses trajets elle se lia avec Reeve Tabatsky dont elle était secrètement amoureuse. Sa corpulence lui valait à l'époque le surnom de "grosse pomme" et seul Reeve semblait vouloir de sa compagnie et lui montrait du respect. Lorsqu'elle a douze ans, Reeve lui fait cadeau d'un pendentif en forme de marguerite. Alors qu'elle est la risée de son école, Mary est réellement touchée par ce cadeau.

Mais un jour, alors qu'elle et Reeve sont sur le bateau qui vient d'arriver à quai, Reeve la pousse volontairement à l'eau devant ses amis qui se moquent immédiatement d'elle. Dévastée et comprenant que Reeve se moquait d'elle depuis le début, Mary court jusque chez elle où elle tente de se pendre à la poutre du plafond de sa chambre. Elle est toutefois sauvée in extremis par ses parents. Une fois rétablie physiquement, elle part dans un centre spécialisé où elle perdra son embonpoint et deviendra une fille à la magnifique silhouette.

Après ces événements douloureux, elle revient habiter sur Jar Island. Ses parents étant partis s'établir sur le continent elle vit chez sa tante maternelle. Les liens entre elle et sa tante vont toutefois rapidement se compliquer. En effet, sa tante Bette est une croyante fervente de l'ésotérisme et des sciences occultes et elle semble progressivement sombrer dans une folie mystique.

Néanmoins, Mary n'y est peut-être pas étrangère...

Personnages secondaires

Nadia Cho 
Nadia est la petite sœur de Lillia.

Elle est dans la même école que son aînée et a intégré l'équipe des cheerleaders dont Lillia est l'un des piliers.

Elle entretient un lien très solide avec sa sœur et se font entièrement confiance. Toutefois, au fil des événements, ce lien va être mis à l'épreuve.

Pat Debrassio 
Pat est le grand frère de Kat.

Passionné de moto, il disputa quelques courses en amateur en étant accompagné de sa petite sœur et de son père sur les circuits. Ayant terminé le lycée, il s'est inscrit à l'université en gestion commerciale mais se révèle être un étudiant peu studieux, ce qui ne manque pas de faire enrager sa petite sœur et traîne régulièrement dans le garage de la maison avec une bande de copains.

Néanmoins, c'est un grand frère soucieux du bien-être de Kat et qui essaie de la protéger au maximum.

Rennie Holtz 
Rennie est la vedette de l'équipe de cheerleading du lycée de Jar Island.

Brune à la chevelure ondulée et au "corps de gymnaste" selon Lillia, assez petite en taille, Rennie est une amie d'enfance de Kat et de Lillia. Exigeante, souvent dure et parfois méprisante, elle peut parfois se montrer très sensible. C'est toutefois une fille qui sait comment toujours obtenir ce qu'elle veut et pouvant parfois avoir des réactions immatures lorsqu'elle est déçue.

Elle habite dans un pavillon avec Paige, sa mère, propriétaire de la galerie d'art de Jar Island et le petit ami de celle-ci. Rennie n'a plus eu de contacts avec son père biologique depuis le divorce de ses parents lorsqu'elle avait trois ans. Son père est parti vivre en Arizona avec sa nouvelle épouse avec laquelle il a eu trois enfants.

Autrefois, elle était inséparable de Lillia et de Kat mais les événements les ont poussées à s'éloigner les unes des autres. Au point de devenir finalement ennemies.

Depuis toute petite elle est amoureuse de Reeve Tabatski et elle est aux petits soins pour lui.

Reeve Tabatsky 
Reeve est le quarterback attitré de l'équipe de football du lycée de Jar Island. Doté d'un talent exceptionnel et d'une condition physique exemplaire, il est clairement promis à un grand avenir et, à la fin du lycée, devrait intégrer une grande université. À première vue c'est un garçon arrogant, fier et aimant se faire servir par les autres mais sa vraie personnalité est bien plus complexe.

Il a été dans la même école que Mary il y a sept ans et l'a cruellement trahie, la poussant à commettre une tentative de suicide. Néanmoins, il semble avoir profondément refoulé ce souvenir.

Alex Kudjak 
Alex est membre de l'équipe de football du lycée de Jar Island, comme Reeve.

Il est le fils d'une famille très aisée et est amoureux de Lillia depuis l'enfance, bien que celle-ci ignore les sentiments qu'elle lui inspire. Si à la base il donne l'impression d'être un suiveur - notamment de Reeve - les événements vont le pousser à révéler sa vraie personnalité. C'est quelqu'un de dévoué, intelligent et très romantique.

Ashlin 
Ashlin est la fille d'une famille très aisée de Jar Island.

Faisant partie de ce que l'on pourrait appeler la "bande des populaires" du lycée de Jar Island, elle fréquente ainsi entre autres Reeve, Lillia, Reenie et Alex. Sa vaste et confortable maison est également fort fréquentée puisque des soirées y sont souvent organisée.

Si a priori Ashlin passe pour une fille un peu superficielle, les événements qui vont agiter Jar Island vont révéler d'autres traits de sa personnalité. C'est ainsi une fille sensible, généreuse mais aussi très fine, capable de rapidement comprendre ce que ressentent les autres.

Accueil 
La trilogie est plutôt bien accueillie et reçoit des évaluations généralement positives des lecteurs. 

Elle est créditée de 3.8 étoiles sur 5 sur le site Goodreads  et de 4.5 étoiles sur 5 sur Amazon.

Notes et références

Sources 
 Le site Wiki consacré à la série.

Cycle littéraire
Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse